Крэйг Голди (; 6 ноября 1961, Ла Месса, Калифорния, США) — американский гитарист, автор песен. Известен по выступлениям в группах Dio, Rough Cutt, Budgie и др.

Биография 
Играл в группе Vengeance. Затем становится гитаристом Rough Cutt, заменив Джейка И Ли. С Крейгом Rough Cutt записали несколько демо, которые получили ротацию на радиостанции KGB FM в Сан-Диего, но Голди покинул группу до того, как она приступила к записи первого альбома. Голди в группе заменил Амир Дерак.

Продюсировал эти записи Ронни Джеймс Дио (песни «Queen of Seduction», «Try a Little Harder» и «Take Her»). Голди рассказал о Ронни Джеймсе Дио в интервью в прямом эфире той же самой радиостанции в 1983 году. В этом интервью Голди похвалил Дио за его талант и за то, что он уделил время, чтобы помочь Rough Cutt. Ронни и его жена Венди и стали соавторами некоторых песен на первом альбоме Rough Cutt.

Вскоре после ухода из Rough Cutt Голди присоединится к Giuffria, группе бывшего клавишника Angel, Грегга Джеффрии. Вместе с Giuffria Крэйг Голди участвовал в Hear ’n Aid.

После ухода из Dio Вивиана Кэмпбелла Ронни Джеймс Дио пригласил Крэйга на его место. В 1988 году Голди покидает Dio.

Крэйг Голди написал песню «Lady Luck» совместно с Дэвидом Ли Ротом, которая появилась на альбом Дейва 1991 года «A Little Ain’t Enough».

Голди временно покинул группу Dio в третий раз в 2005 году после перенесённой травмы руки на тур по России. Его заменил бывший гитарист Dio Даг Олдрич на время тура.

Также был приглашённым гитаристом хард-рок-группы Budgie.

Дискография
Giuffria
 Giuffria (1984)

Dio
 Intermission (1986)
  Dream Evil (1987)
 Magica (2000)
 Master of the Moon (2004)

сольные альбомы
 1993 — Insufficient Therapy
 1995 — Better Late Than Never

Ссылки 
 http://www.holydiver.narod.ru/bios/craig_goldy.html
 https://web.archive.org/web/20100826122059/http://glory.metalkings.ru/bands/g/craig-goldie.htm
 http://www.alldp.narod.ru/goldy/goldy_home.htm
 http://kp.ru/daily/24602.5/774465/

Гитаристы США
Соло-гитаристы
Хеви-метал-гитаристы США
Музыканты Dio